Desa Sidowarek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidowarek (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,24), Jawa Timur, 
 Desa Sidowarek (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 112,17), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar